XXVI Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Одессе по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Николай Мищанский. Второе место у Александра Дыбмана, на третьем месте Вячеслав Щёголев.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1980
Спортивные соревнования в Одессе
1980 год в шашках